South West Cape (Nowa Zelandia) – przylądek w Nowej Zelandii
 South West Cape (Tasmania) – przylądek na Tasmanii